Anton Krenn ist der Name folgender Personen:

* Anton Krenn (Fotojournalist) (1874–1958), österreichischer Fotojournalist
 Anton Krenn (Fußballspieler) (1911–1993), österreichischer Fußballspieler